

Веселе — село, Глибоківський район, Східноказахстанська область
 Веселе — село, Сандиктауський район, Акмолинська область

Веселе — село, Придністров'я

Веселе — селище, Краснодарський край, Сочі, Адлерський район
 Веселе — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Веселе — присілок, Чаїнський район, Томська область

Веселе — Трнавський край, округ П'єштяни

Селище міського типу:
 Веселе — Запорізька область, Мелітопольський район, Веселівська селищна громада
Села:
 Веселе — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Веселе — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Веселе — Автономна Республіка Крим, Феодосійський район
 Веселе — Волинська область, Луцький район
 Веселе — Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Веселе — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Веселе — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Веселе — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Веселе — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Веселе — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Веселе — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Любимівська сільська громада
 Веселе — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Межівська селищна громада,Веселівська сільська рада
 Веселе — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Межівська селищна громада, Межівська селищна рада
 Веселе — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Раївська сільська громада
 Веселе — Донецька область, Бахмутський  район
 Веселе — Донецька область, Волноваський район
 Веселе — Донецька область, Донецький район
 Веселе — Донецька область, Горлівський район
 Веселе — Донецька область, Маріупольський район
 Веселе — Донецька область, Покровський район, Гродівська селищна громада
 Веселе — Донецька область, Покровський район, Очеретинська селищна громада
 Веселе — Донецька область, Покровський район, Шахівська сільська громада
 Веселе — Донецька область, Кальміуський район, Кальміуська міська громада
 Веселе — Донецька область, Кальміуський район, Новоазовська міська громада
 Веселе — Житомирська область, Житомирський район
 Веселе — Запорізька область, Запорізький район, Комишуваська селищна громада
 Веселе — Запорізька область, Запорізький район, Широківська сільська громада
 Веселе — Запорізька область, Мелітопольський район, Новоуспенівська сільська громада
 Веселе — Запорізька область, Пологівський район, Гуляйпільська міська громада
 Веселе — Запорізька область, Пологівський район, Молочанська міська громада
 Веселе — Київська область, Білоцерківський район
 Веселе — Київська область, Бориспільський район
 Веселе — Кіровоградська область, Кропивницький район, Новгородківська селищна громада
 Веселе — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада
 Веселе — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Веселе — Луганська область, Старобільський район, Чмирівська сільська громада
 Веселе — Луганська область, Старобільський район, Марківська селищна громада
 Веселе — Миколаївська область, Баштанський район
 Веселе — Миколаївська область, Вознесенський район
 Веселе — Миколаївська область, Миколаївський район
 Веселе — Одеська область, Березівський район, Андрієво-Іванівська сільська громада
 Веселе — Одеська область, Березівський район, Розквітівська сільська громада
 Веселе — Одеська область, Білгород-Дністровський район, Старокозацька сільська громада
 Веселе — Одеська область, Білгород-Дністровський район, Тузлівська сільська громада
 Веселе — Одеська область, Роздільнянський район
 Веселе — Полтавська область, Миргородський район, Сергіївська сільська громада
 Веселе — Полтавська область, Миргородський район, Лохвицька міська громада
 Веселе — Полтавська область, Миргородський район, Миргородська міська громада
 Веселе — Рівненська область, Дубенський район
 Веселе — Сумська область, Конотопський район
 Веселе — Сумська область, Охтирський район
 Веселе — Сумська область, Сумський район, Краснопільська селищна громада
 Веселе — Сумська область, Сумський район, Миколаївська селищна громада
 Веселе — Сумська область, Роменський район
 Веселе — Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада
 Веселе — Харківська область, Куп'янський район
 Веселе — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада
 Веселе — Харківська область, Лозівський район, Смирнівська сільська рада
 Веселе — Харківська область, Лозівський район, Яковлівська сільська рада
 Веселе — Харківська область, Лозівський район, Біляївська сільська громада
 Веселе — Харківська область, Харківський район
 Веселе — Харківська область, Чугуївський район, Зміївська міська громада
 Веселе — Херсонська область, Каховський район, Рубанівська сільська громада
 Веселе — Херсонська область, Бериславський район
 Веселе — Хмельницька область, Хмельницький район
 Веселе — Чернігівська область, Корюківський район, Менська міська громада
 Веселе — Чернігівська область, Ніжинський район, Батуринська міська громада
 Веселе — Чернігівська область, Ніжинський район, Макіївська сільська громада
 Веселе — Чернігівська область, Чернігівський район, Куликівська селищна громада
Селища:
 Веселе — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Веселе — Харківська область, Ізюмський район, Савинська селищна громада
 Веселе — Херсонська область, Каховський район, Новокаховська міська громада
 Веселе — Чернігівська область, Ніжинський район, Бахмацька міська громада

 Веселе — колишнє село, Новомосковський район, Дніпропетровська область, Знаменівська сільська рада  (зняте з обліку 18 квітня 1991)
 Веселе — колишнє село, Амвросіївський район, Донецька область (зняте з обліку 23 грудня 1995)
 Веселе (раніше — Малашевське, Зульц, Сульц, Шульцова) — колишнє село, Широколанівський район, Миколаївська область (зняте з обліку на початку 1950-х років. Нині територія колишнього села є частиною Широколанівського військового полігону)
 Веселе — колишнє село, Великобурлуцький район, Харківська область, Андріївська сільська рада (зняте з обліку 15 листопада 2012)
 Веселе — колишнє село, Харківська область, Шевченківський район, Петропільська сільська рада
 Веселе — колишнє село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район (зняте з обліку 28 грудня 2006)
 Веселе — колишнє село (нині частина міста Краматорськ)

Див. також 
 Веселе (заказник)
 Веселе (заповідне урочище)
 Оравске Веселе
 Веселе Друге
 Веселе Поле
 Вищевеселе